Acero generalmente se refiere a la aleación de hierro y carbono. Además, acero (o aceros) puede hacer referencia a:
 Aceros, género taxonómico que incluye varias especies de aves, llamadas cálaos.
 El Telón de Acero (o Cortina de Hierro), término acuñado por Winston Churchill para referirse a la frontera, no solo física, sino también ideológica, que dividió a Europa en dos, después de la Segunda Guerra Mundial.
 El acero valyrio, material ficticio de la saga de libros Canción de hielo y fuego, y de su posterior adaptación a la televisión.